Wyniki Grand Prix Szwecji, czwartej eliminacji Mistrzostw Świata Grand Prix w sezonie 1996.

Lista startowa 
W turnieju nie wystąpili (z powodu kontuzji) Tommy Knudsen oraz Gary Havelock. W ich miejsce wystartowało dwóch stałych uczestników, którzy w tym turnieju mieli stanowić rezerwy toru oraz w ramach dzikiej karty Tomasz Gollob. Rezerwy toru stanowili kolejni zawodnicy oczekujący Jan Stæchmann oraz Mikael Karlsson.

 (4) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
 (9) Leigh Adams (Australia)
 (15) Jason Crump (Australia)
 (7) Chris Louis (Wielka Brytania)
 (13) Joe Screen (Wielka Brytania)
 (16) Tomasz Gollob (Polska)
 (17) Craig Boyce (Australia)
 (6) Mark Loram (Wielka Brytania)
 (8) Henrik Gustafsson (Szwecja)
 (3) Sam Ermolenko (Stany Zjednoczone)
 (18) Andy Smith (Wielka Brytania)
 (12) Peter Karlsson (Szwecja)
 (1) Hans Nielsen (Dania)
 (10) Marvyn Cox (Niemcy))
 (2) Tony Rickardsson (Szwecja)
 (5) Billy Hamill (Stany Zjednoczone)
 (20) Jan Stæchmann (Dania)
 (21) Mikael Karlsson (Szwecja)
 (11) Tommy Knudsen (Dania)
 (14) Gary Havelock (Wielka Brytania)

¹) Anglik Marvyn Cox startował w sezonie 1996 z licencją niemiecką.

Wyniki

Opis 
Wielką Nagrodę Szwecji zdobył Billy Hamill, który przy słabszej jeździe lidera cyklu Hansa Nielsena zbliżył się z nim w klasyfikacji przejściowej do 7 punktów. Dobry występ zanotował Tomasz Gollob, który stanął na najniższym stopniu podium i awansował na 9 lokatę w klasyfikacji (startując jedynie w dwóch na cztery eliminacjach).

Klasyfikacja przejściowa

Zobacz też 
 Grand Prix Szwecji
 Żużlowe Grand Prix
 Żużlowe Grand Prix 1996
 Sezon żużlowy 1996

Szwecja
1996
1996 w Szwecji